Félines ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

 Félines (Ardèche), Gemeinde im Département Ardèche
 Félines (Fluss), Nebenfluss des Vizezy im Département Loire
 Félines (Haute-Loire), Gemeinde im Département Haute-Loire
 Félines-Minervois, Gemeinde im Département Hérault
 Félines-sur-Rimandoule, Gemeinde im Département Drôme
 Félines-Termenès, Gemeinde im Département Aude